Analogue est un adjectif désignant quelque chose présentant une analogie.

Analogue peut désigner :
 Analogue, un album du groupe norvégien (A-ah).

En chimie, on retrouve le mot analogue dans les expressions suivantes :
 analogue structurel, molécule ressemblant à une autre ;
 analogue fonctionnel, molécule qui agit comme une autre.

Voir aussi